Владимир Талевски (Кичево, 7. март 1959) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Црвено, жолто, зелено ТВ серија || /
|-
| 1982. || Јужна стаза || /
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Зографот 1 (као Владо Талевски)
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || /
|-
| 1987. || Хај-Фај || /
|-
| 1989. || Мугра ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Еурека ТВ серија || Алберт Ајнштајн
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Одмазда || /
|-
| 2003. || Лото, лото ТВ серија || /
|-
| 2006. || Тајната книга || Пианист
|-
| 2009. || Седумка, љубов или смрт || Тодо
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1959.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Кичевци